Reitemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Reitemeyer (* 1971), deutscher Volleyballspieler und -trainer
 Ursula Reitemeyer-Witt (* 1955), deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Philosophin